Сток, Барбара (актриса) — американская актриса.
 Сток, Барбара (мультипликатор) (:en:Barbara Stok) — голландская мультипликатор.